Leonhart (Leonhard) Fuchs – niemiecki botanik
 Leonhard Fuchs – burmistrz Neuenburga